Епархия Каликута () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Кожикоде, Индия. Епархия Каликута входит в митрополию Вераполи. Кафедральным собором епархии Каликута является церковь Пресвятой Девы Марии.

История 
12 июня 1923 года Римский папа Пий XI выпустил бреве Cum auctus, которым учредил епархию Каликута, выделив её из епархий Мангалора, Майсура и Коимбатура.  

31 декабря 1953 года епархия Каликута передала часть своей территории для возведения новой епархии Телличерри (сегодня – Архиепархия Телличерри). 

12 января 1960 года епархия Каликута получила часть территории, которая принадлежала епархии Мангалора. 

5 ноября 1998 года епархия Каликута передала часть своей территории для возведения новой епархии Каннура.

28 декабря 2013 года епархия Каликута передала часть своей территории для возведения новой епархии Султанпета.

Ординарии епархии 
 епископ Паоло Карло Перини (12.06.1923 – 28.06.1932); 
 епископ Леоне Прозерпио (2.12.1937 – 8.09.1945); 
 епископ Альдо Мария Патрони (8.04.1948 – 7.06.1980); 
 епископ Максвелл Валентин Норонья (7.06.1980 – 19.04.2002);
 епископ Иосиф Калатхипарамбил (19.04.2002 – 22.02.2011) — назначен секретарём Папского совета по пасторскому попечению о мигрантах и странствующих;
 епископ Varghese Chakkalakal (15.05.2012 — ).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Cum auctus, AAS 19 (1927), стр. 395

Ссылки 
 Информация 

Католические епархии Индии